Швайківці — село Чортківського району Тернопільської області України.
 Курган Швайківці I (західноподільська група скіфського часу) —  об'єкт культурної спадщини, охоронний номер 1479.

Див. також
 Поселення Шманьківчики I